Кастель-де-Кастельс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 45,90 км². Население — 493 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Castell de Castells
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Topwalks  senderismo en Castell de Castells
   Castell de Castells

Муниципалитеты Аликанте